Laimjala (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Laimjala (plaats), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa